DFB est un sigle de 3 lettres qui peut signifier :
 Dampfbahn Furka-Bergstrecke (en français, Ligne sommitale de la Furka)  ;
 Deutscher Fußball-Bund (en français, Fédération allemande de football).
 Type de climat continental selon la classification de Köppen. 

Abréviation